O Córrego Santa Rita é um córrego brasileiro que nasce na região norte do município de Volta Redonda, da confluência dos córregos do Peixe e Santo Antônio, terminando por desaguar no rio Paraíba do Sul.

Ver também
 Bacia do rio Paraíba do Sul

Santa Rita
Santa Rita